Yesterday and Today — двенадцатый альбом The Beatles, выпущенный в США, и десятый битловский релиз компании Capitol Records. Альбом был выпущен только в США и Канаде. Альбом вышел 20 июня 1966 года.

Об альбоме 
Название альбома произошло от песни «Yesterday» из альбома Help!. Треками альбома стали песни, не вошедшие в американские издания альбомов Help!, Rubber Soul, а также 3 песни из альбома Revolver, который был выпущен 5 августа 1966 года: «I'm Only Sleeping», «And Your Bird Can Sing» и «Dr. Robert».

Ранние обложки альбома выпущены со словом Yesterday в кавычках. Из-за обложки начался огромный скандал: «битлы» были изображены одетыми в белые фартуки мясников и украшенными обезглавленными детскими куклами и кусками сырого мяса, из-за чего её прозвали «обложкой мясника» (англ. «The Butcher Cover»).

Список композиций

Сторона 1 
 Drive My Car — 2:30
 I’m Only Sleeping — 3:01
 Nowhere Man — 2:45
 Doctor Robert — 2:15
 Yesterday — 2:08
 Act Naturally (Моррисон-Расселл) — 2:33

Сторона 2 
 And Your Bird Can Sing — 2:01
 If I Needed Someone (Джордж Харрисон) — 2:24
 We Can Work It Out — 2:15
 What Goes On (Леннон-Маккартни-Ринго Старр) — 2:51
 Day Tripper — 2:50

Примечания

Ссылки 
 Yesterday And Today на discogs.com

Альбомы The Beatles
Альбомы, спродюсированные Джорджем Мартином
Альбомы, записанные на Abbey Road Studios